Ердово — название населённых пунктов в России.
 
 Ердово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Ердово — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.